Miejscowości w USA:
 Morgantown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Morgantown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Butler
 Morgantown – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Adams
 Morgantown – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Morgantown – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Monongalia